Amerikai Egyesült Államok
Louviers, település az Egyesült Államokban
 Franciaország
Louviers, település Franciaországban